Иванов Кирилл Владимирович-украинский спортсмен.

Спортивные достижения

1995 
Серебряный призёр Чемпионата Украины по шашкам-64 среди младших кадетов. Классическая игра

2000 
Чемпион Украины по шашкам-64 среди кадетов. Классическая игра

2003 
Бронзовый призёр Чемпионата Украины по шашкам-64 среди юниоров. Классическая игра

Серебряный призёр Чемпионата Украины по шашкам-64 среди юниоров. Быстрая игра

2004 
Серебряный призёр Чемпионата Европы по шашкам-64 среди юниоров. Молниеносная игра

Чемпион Украины по шашкам-64 среди мужчин. Классическая игра

Обладатель Кубка Украины по шашкам-64 среди мужчин. Классическая игра

Серебряный призёр Чемпионата Украины по шашкам-100 среди юниоров. Молниеносная игра

2005 
Обладатель Кубка Украины по шашкам-64 среди мужчин. Быстрая игра

2006 
Бронзовый призёр Чемпионата Украины по шашкам-64 среди мужчин. Классическая игра

Примечания

Ссылки 
 Кирилл Иванов: «Непроходимых и опасных соперников для меня не существует»
 На Дніпропетровщині живе чемпіон Європи з шашок
  
 
 
 
  
  
 
 

Шашисты Украины
Мастера спорта по шашкам
Мастера спорта Украины